Thomas Fairfax ist der Name folgender Personen:

* Thomas Fairfax, 3. Lord Fairfax of Cameron (1612–1671), General im Englischen Bürgerkrieg
Thomas Fairfax, 5. Lord Fairfax of Cameron (1657–1710), englischer Adliger
 Thomas Fairfax, 6. Lord Fairfax of Cameron (1693–1781), britischer Grundbesitzer in Nordamerika, Namensgeber von Fairfax County
Thomas Fairfax, 9. Lord Fairfax of Cameron (1762–1846), britischer Adliger